Виноградовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Виноградовское сельское поселение — входит в Бурейский район Амурской области
 Виноградовское сельское поселение — входит в Вяземский район Хабаровского края
 Виноградовское сельское поселение — входит в Грозненский район Чеченской Республики